Karma steht für:

 Karma, spirituelles Konzept
 Karma, Nutzerbewertung auf dem Webforum Reddit, siehe Reddit #Karma
 (3811) Karma, Asteroid des Hauptgürtels
 Karma Gompa, tibetisches Kloster
 Karma-Spiel, tibetisches Brettspiel
 Karma Coach Works, US-amerikanischer Automobilhersteller 
 Fisker Karma, Automodell

Geografie:
 Karma (Boboye), Dorf im Departement Boboye in Niger
 Karma (Kollo), Landgemeinde im Departement Kollo in Niger
 Rajon Karma, Verwaltungseinheit in der Homelskaja Woblasz in Belarus
 Karma (Rajon Karma), städtische Siedlung in Belarus

Musik:
 Karma (Album), Studioalbum von Pharoah Sanders (1969)
 Karma (Winger-Album), Studioalbum der Rockband Winger (2009)
 Karma (Band), kroatische Musikgruppe
 Karma (französische Band), bretonische Musikgruppe 
 Karma (Alicia-Keys-Lied), Lied von Alicia Keys (2003)
 Karma (Anxhela-Peristeri-Lied), Lied von Anxhela Peristeri (2020)

Personen:
 Karma (Bogenschützin) (* 1990), bhutanische Bogenschützin
 Filep Karma (1959–2022), politischer Aktivist für die Unabhängigkeit der West-Papua
 Mahendra Karma (1950–2013), indischer Politiker
 Werner Karma (* 1952), deutscher Textdichter und Schriftsteller

Siehe auch:
 Karmah